Antónovka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Antónovka (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia